Джон Майкъл Туртуро () е американски телевизионен, филмов и озвучаващ актьор.

Биография 
Познат е с ролите си във филми като „Бартън Финк“ (1991), „Големият Лебовски“ (1998) и „О, братко, къде си?“ (2000). Участва и в четири филма от поредицата „Трансформърс“.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Американски актьори и актриси
Театрални актьори и актриси
Американски режисьори
Американски сценаристи
Носители на награда Еми
Американци от италиански произход